Melville se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jane Melville
 Ronald Melville